Rødding Sogn  ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Rødding Sogn (Skive Kommune)
 Rødding Sogn (Vejen Kommune)
 Rødding Sogn (Viborg Kommune)